Hellengrund bezeichnet:
 Hellengrund (Erdfall), Erdfallfeld im Naturschutzgebiet Steingrabental – Mackenröder Wald, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland
 Hellengrund, bis 1938 Sabiellen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Zabiele (Wielbark), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Höllengrund